Андре Агаси је освојио турнир. У финалу је победио Марата Сафина резултатом 7:6(7:1), 6:2, 4:6, 6:4.

Носиоци 

 'Андре Агаси (победник)
 Јевгениј Кафељников (друго коло)
 Пит Сампрас (треће коло)
 Тод Мартин (друго коло)
 Густаво Киртен (друго коло)
 Грег Руседски (друго коло)
n/a
 Рихард Крајичек ''(друго коло)
|
  Марсело Риос ''(друго коло) 
  Тим Хенман ''(треће коло) 
  Николас Лапенти ''(полуфинале) 
  Алекс Коређа ''(друго коло) 
  Томи Хас ''(четвртфинале) 
  Карлос Моја ''(друго коло) 
  Седрик Пиолин ''(четвртфинале) 
  Карол Кучера ''(друго коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1999.
Париз мастерс 1999.